Montenegro
 Rudnica (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja

Polen
 Rudnica (Lubusz), een plaats in het Poolse Woiwodschap Lubusz

Servië
 Rudnica (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška
 Rudnica (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin

Slovenië
 Rudnica (Podčetrtek), een plaats in de Sloveense gemeente Podčetrtek